Джузеппе Карле (; ,  — , ) — итальянский публицист.

Профессор философии права в Турине, написал: «Dell' autoritá delle leggi peuali in ordine ai luoghi e alle persone» (Турин, 1867); «la Dottrina giuridica del fallimento nel dirito privato internazionale» (Турин, 1873); «La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale» (Турин, 1880); «le Origine del dirito romano» (Турин, 1888).

Примечания

Литература 
 

Публицисты Италии
Философы права
Философы Италии
Выпускники Туринского университета
Члены Туринской академии наук